Simionești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Simionești (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Simionești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț